Mossarotträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossarotträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (35,8 ha)
Mossarotträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn